USS Radford ist der Name folgender Schiffe der United States Navy, die nach dem US-amerikanischen Marineoffizier Rear Admiral William Radford (1808–1890) benannt wurden:

 USS Radford (DD-120), ein Zerstörer der Wickes-Klasse
 USS Radford (DD-446), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse

Ein Schiff mit ähnlichem Namen, das nach dem US-amerikanischen Marineoffizier Admiral Arthur W. Radford (1896–1973) benannt wurde:

 USS Arthur W. Radford (DD-968), ein Zerstörer der Spruance-Klasse

Radford